Suchier ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Suchier (1848–1914), deutscher Romanist
 Reinhard Suchier (1823–1907), deutscher Historiker und Altphilologe
 Walther Suchier (1878–1963), deutscher Romanist und Mediävist
 Wolfram Suchier (1883–1964), deutscher Bibliothekar und Genealoge

Siehe auch:
 Haus Suchier in Bad Karlshafen